1027 км — остановочная платформа (остановочный пункт) Северо-Кавказской железной дороги, на территории Каменского района Ростовской области.

Характеристика 
Платформа находится в микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский. На ней делают остановки пригородные электропоезда. Выход к Дорожной улице микрорайона Заводской и Миллеровской улице хутора Масаловка.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 1027 км

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги